Атестáція :
 Сукупність дій щодо визначення кваліфікації кандидата і встановлення допуску до виконання конкретного виду робіт.
 Сукупність дій, що включають перевірку теоретичних, технологічних і практичних знань та навичок фахівця щодо конкретного методу контролю, складання протоколу за результатами перевірки і оформлення кваліфікаційного посвідчення.
 Визначення технічних характеристик, споживчих якостей товарів споживання та продукції виробничого призначення.

 Атестація кадрів
 Атестація робочих місць

Трудове право